PMD steht für:
 para-Menthan-3,8-diol, eine als Repellent verwendete Flüssigkeit, siehe p-Menthan
 PMD (Rapper) (* 1968), US-amerikanischer Rapper und Hip-Hop-Produzent
 Partido Milénio Democrático, Partei in Osttimor
 Pelluzide marginale Degeneration, eine Hornhautveränderung des Auges
 Personal Mobility Device (persönliche Mobilitätshilfen), ein Überbegriff für Pedelecs, Skateboards, Einräder, E-Boards, E-Tretroller und ähnliche Fahrzeuge, die der Beförderung von einzelnen Personen dienen
 Photonic Mixer Device, ein optischer Sensor, siehe PMD-Sensor
 Pokémon Mystery Dungeon, Spiele der Pokémon-Rollenspielserie von Nintendo
 Polarisationsmodendispersion, optischer Effekt in Lichtwellenleitern
 PMD 85, eine Serie von tschechoslowakischen 8-Bit-Heimcomputern
 PMD (Software), ein Programmierwerkzeug zum Finden von Fehlern in Java-Quellcode
 Palmdale Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Palmdale, Kalifornien

pmd steht für:
 Pallanganmiddang (ISO-639-3-Code), australische Sprache in der Region Upper Murray im Nordosten von Victoria (Australien)

Abkürzung